Desa Mudal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mudal (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 110,61), Jawa Tengah, 
 Desa Mudal (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 110,19), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar